Q10 může znamenat:

 Koenzym Q10 – organická látka
 Q10 (editor) – textový editor